Andrew Kennedy Hutchison Boyd (* 3. November 1825 in Auchinleck in East Ayrshire; † 1. März 1899 in Bournemouth) war ein schottischer presbyterianischer Pfarrer und Schriftsteller.

Leben 
Boyd studierte Theologie in Glasgow, wurde 1851 ordiniert und bekleidete verschiedene Pfarreien, seit 1864 eine in Edinburgh, später diejenige von St Andrews. Als Schriftsteller erregte er zuerst Aufsehen mit zwei Serien anonym erschienener Aufsätze unter dem Titel Recreations of a country parson (1859–78) in Fraser’s Magazine. Hieran schloss sich eine Reihe ähnlicher Werke an.

Werke 
 College life at Glasgow. 1856
 Leisure hours in town. 1862.
 The commonplace philosopher in town and country. 1862
 The autumn holidays of a country parson. (anonym) 1864
 Lessons of middle age. 1868
 Changed aspects of unchanged truths: memorials of St. Andrews Sundays. Longmans, Green, London 1869
 Presentday thoughts. 1871
 Seaside musings on sundays and weekdays. 1872
 gesammelt als „Essays“ (neue Aufl., Lond. 1870)
 Landscapes, churches and moralities. By the author of 'The recreations of a country parson. Longmans Green, London 1874
 Church life in Scotland: retrospect and prospect: address delivered at the close of the General Assembly of the Church of Scotland on Monday, June 2, 1890 / A.K.H. Boyd. 1890.
 “Twenty-five years of St. Andrews. Sept. 1865 to Sept. 1890”. By the author of “The recreations of a Country Parson”. Longmans, Green & C., London 1892 (2 Bände).
 “The last years of St. Andrews. Sept. 1890 to Sept. 1895”. By the author of “Twenty-five years of St. Andrews”. Longmans, Green, & C., London 1896.

Literatur 
 

Autor
Reformierter Geistlicher (19. Jahrhundert)
Presbyterianischer Geistlicher
Brite
Geboren 1825
Gestorben 1899
Mann